Deze pagina heeft een overzicht van de nationale kampioenschappen wielrennen op de weg in 2015.

Wegrit

Tijdrit

2015
Wielrennen in 2015